Hieronder een lijst van de stations van de S-Bahn van Wenen met de spoorlijn(en) waaraan en de gemeente waarin ze liggen en de lijnen waardoor ze bediend worden. De Weense S-Bahn strekt zich vanuit de Oostenrijkse hoofdstad uit tot in de omliggende steden en gemeenten. Omdat de S-Bahn dezelfde spoorweginfrastructuur gebruikt als de ÖBB, rijden de S-Bahn-treinen vaak gemengd met het overige treinverkeer.

 
Spoorwegstation in Oostenrijk
Wenen
Stations